Rowland peut désigner :

Patronyme 

 Bruce Rowland (né en 1942), compositeur australien de musiques de films ;
 Craig Rowland (né en 1971), joueur de squash australien ;
 
 Derrick Rowland (né en 1959), joueur et entraîneur de basket-ball américain ;
 Frank Sherwood Rowland (né en 1927), chimiste américain, prix Nobel de chimie en 1995 ;
 Henry Augustus Rowland (1848-1901), physicien américain ;
 Keith Rowland (né en 1971), footballeur nord-irlandais ;
 Kelly Rowland (née en 1981), chanteuse américaine de rnb, membre du groupe Destiny's Child ;
 Mark Rowland (né en 1963), athlète britannique, spécialiste du 3 000 mètres steeple ;
 Richard A. Rowland (1880-1947), producteur de cinéma américain ;
 Robert Rowland (1966-2021), homme politique britannique ;
 Roy Rowland (1910-1995), réalisateur, producteur et scénariste américain ;

Personnage fictif 
 John Rowland, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Jesse Metcalfe.

Prénom
 Rowland, prénom notamment porté par Rowland S. Howard, Rowland Henry Biffen, Rowland Brown, Rowland V. Lee et .

Toponyme

États-Unis 
 Rowland, ville de Caroline du Nord ;
 Rowland Heights, ville de Californie.

Royaume-Uni 
 Rowland, village anglais situé dans le Derbyshire.

Divers
 Rowland, cratère de la Lune.